Alfonso Del Re - matematico italiano
 Ana María del Re – poetessa e traduttrice venezuelana
 Benedetto Del Re – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Emanuela Del Re – politica italiana
 Enzo Del Re – cantautore italiano
 Giancarlo Del Re – giornalista italiano
 Marco Del Re – pittore italiano

Pagine correlate
Re (disambigua)